Боня — имя собственное.

Реки 
 Боня (река) — река острова Гуам.
 Боня-Крик — река на Северной территории Австралии.

Населённые пункты 
 Боня — поселение восточных аранда на реке Боня-Крик.

Персоналии 
 Боня, Виктория Анатольевна (род. 1979) — российская теле- и радиоведущая, актриса, модель.
 Боня, Николай Михайлович (1923—2017) — советский мелиоратор, начальник управления строительства «Укрводстрой», Герой Социалистического Труда.